Soufflet fait notamment référence à :

Patronyme 
 Jacques Soufflet (1912-1990), militaire, homme politique français gaulliste et ancien ministre ;
 Ruth Soufflet (née en 1988), karatéka française ;
 Véronique Soufflet (1966-), comédienne française spécialisée dans le doublage et chanteuse.

Autres 
 soufflet, un outil, constitué de toile ou de cuir, pouvant se replier, pour expulser de l'air, afin d'attiser un feu domestique, ou de diriger cet air vers des organes sonores dans des instruments de musique comme l'accordéon ou l'orgue ; Soufflet à bouche, ancêtre du soufflet.

 Entreprise commerciale
 Soufflet, un groupe agroalimentaire français de dimension international.

 Gestuelle
 soufflet, une gifle sur une joue ou sur les deux, avec un gant.

 Architecture
 soufflet, un élément décoratif caractéristique du gothique flamboyant.

 Mécanique
 soufflet, protection en caoutchouc de l'ensemble corps-tige de vérin (fourches, appareils, ...) ou d'un joint de cardan, contre la poussière, l'humidité, les projections.
 Soufflet est un terme imprécis pour « compensateur thermique ».

 Papeterie
 soufflet des pliures :
 soufflet d'une enveloppe lui permettant de contenir des documents épais.

 Photographie
 soufflet, dispositif étanche à la lumière permettant le déplacement de l'objectif par rapport au corps de l'appareil photographique, courant sur beaucoup d'appareils anciens, existant toujours sur les chambres photographiques grand format, ou pouvant s'ajouter sur les boîtiers reflex pour permettre la macrophotographie.

 Théâtre
 La nuit aux soufflets, comédie-vaudeville de 1842

 Transports
 soufflet, dispositif placé entre deux voitures d'un train de passagers, d'un tramway ou d'un autobus articulé, pouvant se replier d'un côté ou de l'autre selon la courbure de la voie, et permettant le passage entre les voitures sans être en contact avec l'extérieur.
 soufflet, désignant par analogie la capote, généralement en cuir, d'une voiture hippomobile ou automobile, pouvant se replier ; par extension, voiture hippomobile légère à deux roues attelée à un cheval, couverte par une capote (appelée aussi chaise italienne ou cabriolet).

Notes et références

Voir aussi 
 soufflé, une spécialité culinaire,
 , soufflet (en tant qu'outil expulsant de l'air) en anglais,
 Soufflette,  plus communément appelée "sousou" : le fumeur retourne le joint de cannabis dans sa bouche et souffle en direction de l'autre personne qui aspire la fumée.